Каньисар () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Занимает площадь 15,41 км². Население — 84 человека (на 2011 год).

Население

Известные уроженцы 
 Пласенсия, Касто (1846—1890) — испанский художник.

Примечания 

Муниципалитеты Гвадалахары